Pico – miejscowość w środkowych Włoszech
 Pico – wieś w Portugalii
 Pico – portugalska wyspa w archipelagu Azorów
 Montanha do Pico – szczyt na wyspie Pico na Azorach
 Pico do Fogo – wulkan na Wyspach Zielonego Przylądka
 Pico – edytor tekstu.
 Pico – język programowania
 Giovanni Pico della Mirandola – włoski filozof ery odrodzenia
 piko – przedrostek jednostki miary o symbolu p